Еланда — название населённых пунктов в России:
 Еланда — село в Чемальском районе Республики Алтай.
 Еланда — село в Целинном районе Алтайского края.